Кратер Артамонов () — ударный кратер на обратной стороне Луны. Название дано в честь советского конструктора ракетной техники Николая Николаевича Артамонова (1906—1965) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Эдисон на западе; кратер Ломоносов на западе-северо-западе; кратер Максвелл на северо-западе; кратер Ричардсон на севере-северо-западе; кратер Эспин на северо-востоке; кратер Дейч на востоке-юго-востоке; кратер Малый на юге-юго-востоке и кратер Дзевульский на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — около 60 км, глубина — 2,7 км.

Вал кратера имеет сложную форму в виде трех-четырёх соединенных кратероподобных образований. Наибольшее из этих образований находится на юге, меньшие выступают на север и северо-восток. В свою очередь от последнего образования отходит выступ в южном направлении. Высота вала над окружающей местностью составляет 1210 м, объем кратера приблизительно 3049 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, заполненное базальтовой лавой и имеет меньшее альбедо, чем окружающая местность. В чаше кратера есть слабые следы светлых лучей кратера Джордано Бруно, расположенного далее на севере.

Вдоль северо-западной части вала кратера в направлении северо-запад — юго-восток протянулась цепочка кратеров Артамонова.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки с борта Аполлона-14, Аполлона-16
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны